Roberta Vinci var den forsvarende mester, men besluttede sig for at spille Estoril Open i sted for .
Sara Errani vandt turneringen ved at besejre Elena Vesnina i finalen med 7–5, 6–4. Med denne sejre udbyggede Errani sin sejres statistik på grus til 15 i streg.

Seedning

 'Sara Errani (Mester)
 Ksenia Pervak (Anden runde)
 Tsvetana Pironkova (Første runde)
 Klára Zakopalová (Anden runde)

<ol start="5"> 
  Marina Erakovic ''(Semifinalen)
  Petra Martić ''(Kvartfinalen)
  Shahar Pe'er ''(Første runde)
  Irina-Camelia Begu (Første runde) 
</ol>

Finale

Bottom Half

Kvalifikation
Seedning

  Bojana Jovanovski (Første runde)
  Eva Birnerová (Kvalifikationsfinalen)
  '''Akgul Amanmuradova (Kvalificeret)
  Stefanie Vögele (Første runde)

<ol start="5">
 Melinda Czink (Kvalificeret)
<li> Mihaela Buzărnescu (Første runde)
<li> Réka-Luca Jani (Første runde)
<li> Dia Evtimova ''(Første runde)
</ol>

Kvalificerede

  Melinda Czink
  Mervana Jugić-Salkić

<li>  Akgul Amanmuradova
<li>  Jasmina Tinjić

Første kvalifikation
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Kvalifikationsfinale

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Bojana Jovanovski
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=4
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Romana Tabak
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Kristina Mladenovic
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=4
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Melinda Czink
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=
| RD2-team1= Romana Tabak
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=5
| RD2-team2= Melinda Czink
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=
}}

Anden kvalifikation
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Kvalifikationsfinale

| team-width=175

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Eva Birnerová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2='''6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Krisztina Kapitány
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=
| RD1-team3=

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References 
Main Draw
Kvalifikation Draw

WTA Tour 2012